Saint-Cricq ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Cricq im Département Gers
 Saint-Cricq-Chalosse im Département Landes
 Saint-Cricq-du-Gave im Département Landes
 Saint-Cricq-Villeneuve im Département Landes